Jochen Müller (1925-1985), calciatore tedesco orientale
Jochen Müller (n. 1963), ex calciatore tedesco